Ваље Енкантадо има више значења:

 Ваље Енкантадо (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ваље Енкантадо (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику